Урнесс или Эрнесс () - американская фамилия. Также встречается в качестве топонимов.

Носители фамилии 
 Тед Урнесс (1937–2018) — американский футболист.
 Зои Мэри Урнесс (род. 1984) — коренной американский фотограф.

Топонимы 
 Эрнесс — тауншип в штате Миннесота, США.